Магистрату́ра:
 Магистратура — общее название государственных должностей в Древнем Риме.
 Магистратура — курс наук в высших учебных заведениях.
 Магистратура — судейский корпус.

См. также 
 Магистрат